Rakovice ist der Name mehrerer Orte

 Rakovice (Slowakei), Gemeinde in der Slowakei
 Rakovice (Tschechien), Gemeinde in Tschechien
 Rakovice, Ortslage von Bavorov, Tschechien
 Rakovice, Ortslage von Bělá pod Bezdězem, Tschechien

siehe auch: Rakowitz, Rakovic, Rakovica, Rakowice